Guatemala kan syfta på:

Guatemala – en republik i Centralamerika 1821–
Guatemala City – stad i Guatemala
Guatemala (departement) – departement i Guatemala
Generalkaptenskapet Guatemala – spansk besittning i Centralamerika fram till 1821
10797 Guatemala – en asteroid i huvudbältet